



Повітряні сили 
11-й зенітний ракетний полк  — формування зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України.



Кавалерія 
 11-й уланський полк — кавалерійський полк цісарсько-королівської кавалерії Австро-Угорщини.
 11-й драгунський полк — полк цісарсько-королівської кавалерії Австро-Угорщини.
 11-й гусарський полк — полк цісарсько-королівської кавалерії Австро-Угорщини.

Російська імперія

Піхота
11-й єгерський полк — полк легкої піхоти Російської імператорської армії. Полк скасовано в 1833 році.
11-й Псковський піхотний полк піхотний полк Російської імператорської армії.

Кавалерія 
11-й Ізюмський гусарський полк — кавалерійський полк Російської імператорської армії.
11-й Ризький драгунський полк — кавалерійський полк Російської імператорської армії.
11-й Чугуївський уланський полк — кавалерійський полк Російської імператорської армії. Під час Наполеонівських війн: Чугуївський уланський полк.

11-й гвардійський повітрянодесантний полк - формування повітрянодесантних військ Збройних сил СРСР. З 1953 року переформований у 354-й гвардійський стрілецький Кишинівський ордена Суворова полк. Як 354-й навчальний механізований полк, існує в Збройних силах України.